Niemcy:
 Wölkersdorf – dzielnica Bad Kötzting

Zobacz też:
 Wolkersdorf